Bitwa pod Święcianami (1919) – walki Grupy mjr. Stefana Dęba-Biernackiego (pododdziały 5 i 6 pp Leg.) z sowiecką Grupą Pugaczewskiego w okresie wojny polsko-bolszewickiej.
 Bitwa pod Święcianami (VII 1920) – walki  2 DL-B z sowieckim 3 KK Gaja w okresie wojny polsko-bolszewickiej.
 Bitwa pod Święcianami (X 1920) – walki polskiej 3 DPLeg. z wojskami litewskimi.